Agiortia är ett släkte av ljungväxter. Agiortia ingår i familjen ljungväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungväxter
Agiortia